Серебрянська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Серебрянська волость — Бахмутського повіту Катеринославської губернії;
 Серебрянська волость — Новооскільського повіту Курської губернії.